transitorisch bezeichnet das Vorübergehende, nur kurz Andauernde eines Zustandes; auch:
 in der Medizin eine bestimmte Art eines Krankheitsverlaufs
 in der Buchführung eine Art der Rechnungsabgrenzungsposten

Ferner ist transitorisch ein Synonym für transient.

Siehe auch: